Witter ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Witter: 1. Aus dem alten deutschen Rufnamen Widher/Wither (widu + heri) entstandener Familienname. 2. Berufsname zu mnd. witten >weiß machen, tünchen< für den Tüncher. 3. Berufsübername zu mnd. witten >weiß sieden, den Feingehalt von Gold und Silber bestimmen< für den Münzer.

Namensträger 
Witter ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Witter, deutscher Rapper, Künstlername Vega, siehe Vega (Rapper)
 Ben Witter (1920–1993), deutscher Journalist und Schriftsteller

 Henning Bernhard Witter (1683–1715), deutscher Theologe
 Hermann Witter (1916–1991), deutscher forensischer Psychiater
 Junior Witter (* 1974), britischer Boxer
 Mathias Witter (* 1978), deutscher Skispringer
 Michael Witter (* 1951), deutscher Diplomat
 Wilhelm Witter (1866–1949), deutscher Metallhütten-Ingenieur und Vorgeschichtsforscher

Siehe auch 
 Witt (Name)
 Witte (Familienname)

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Berufsname